Mila Rodino (zu Deutsch „Liebe Heimat“) ist die Nationalhymne der Republik Bulgarien. Text und Komposition stammen von Zwetan Radoslawow (Цветан Радославов, englische/internationale Transkription: Tsvetan Radoslavov) aus der Zeit des Serbisch-Bulgarischen Krieges 1885. Das Werk wurde im Jahr 1964 zur Nationalhymne gewählt.

Original von Zwetan Radoslawow (1885)

Hymne (seit 1964)

Offizielle Variante 
Die zweite Strophe wird bei offiziellen Anlässen nicht gesungen.

Alte bulgarische Hymnen (1886–1964)

Schumi Maritza (1886–1944) 
Der ursprüngliche Text von  Schumi Maritza  (Es rauscht die Maritza) ist von Nikola Schiwkow, der Lehrer in Veles (heute Republik Nordmazedonien) war. Das Lied entsteht als patriotisch-revolutionäres Lied während der Phase der bulgarischen „Wiedergeburt“. Eine besondere Bedeutung hat das Lied in den Balkankriegen erlangt. Der Löwe, der im Text erwähnt wird, gilt als Symbol für Bulgarien. Ein Löwe wird im bulgarischen Wappen abgebildet und die bulgarische Währungseinheit heißt Lew (altertümlich für Löwe).

Nationalhymne (1950–1964) 
Von 1950 bis 1964 war eine Hymne in Gebrauch, die von Nikola Furnadschiew, Mladen Issajew und Elisaweta Bagrjana geschrieben wurde. Die Musik stammt von Georgi Dimitrow, Georgi Slatew-Tscherkin und Swetoslaw Obretenow.

Siehe auch 
 Liste ehemaliger Nationalhymnen

Weblinks 
 Nationalhymne Bulgariens (WAV; 15,3 MB) (MP3; 1,0 MB) (OGG; 1,2 MB)
 Texte von Nationalhymnen Bulgariens

Einzelnachweise 

Nationalhymne
Nationales Symbol (Bulgarien)